Pinheiro-da-escócia, vulgarmente conhecido como pinho nórdico
Cia. de Teatro Casquinha
Casquinha da Portela
Gaiuvira-casquinha
Muco nasal
Waffle

Desambiguação